Hans Harms ist der Name folgender Personen:

* Hans Harms (SS-Mitglied) (1904–??), deutscher SS-Hauptsturmführer
 Hans Harms (Manager) (1906–1975), deutscher Chemiker und Wirtschaftsmanager
 Hans Harms (Ingenieur) (* 1931), deutscher Bauingenieur und Hochschullehrer